Hruzdowo – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim
 Hruzdowo – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Hruzdowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim